El Greco — célebre pintor, escultor e arquiteto grego que desenvolveu a maior parte da sua carreira na Espanha
El Greco (álbum) — álbum de estúdio do músico grego Vangelis, lançado em 1998

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes